Johan (of Jan) Michiel Dautzenberg, een Nederlands-Vlaamse schrijver
 Jan Dautzenberg (architect), een Nederlandse architect